Юлий Павел (, , годы рождения и смерти неизвестны) — древнеримский юрист первой половины III века. Является одним из самых известных древнеримских правоведов. Часто именуется только по второму имени — Павел. Иногда с уважительным прозвищем  (от  «предвидение, мудрость, благоразумие»).

Биография 
О жизни Павла сохранилось очень немного сведений. Его происхождение и дата смерти неизвестны.

Павел упоминается как ученик Сцеволы в качестве адвоката, затем асессора  Папиниана. Был затем  и членом императорского совета вместе с Папинианом, стал  (префектом преторианской гвардии) в качестве товарища Ульпиана при римском императоре Александре Севере.

Вместе с Ульпианом является виднейшим представителем эпохи «эпигонов» юриспруденции, начавшейся со времени смерти Папиниана, когда прекратилось оригинальное творчество юристов и началась усиленная дополнениями компилятивная обработка прежнего богатого материала.

Правовые работы 
Павел написал множество работ по различным вопросам права (86 сочинений, около 300 книг), которые отличались точностью юридического анализа и энциклопедическим охватом всего предшествующего правового материала.

Эрудиция, сила и самостоятельность мысли, не подавленная массой материала, который Павел обработал, умение критически отнестись к чужим мнениям и смело сказать своё, не стесняясь авторитетом, наконец, попытки охватить казуистический материал абстрактными построениями составили характерные черты этих сочинений, пользовавшихся огромным распространением и авторитетом.

Наиболее крупные сочинения Павла:
 Комментарий к преторскому эдикту () — в 80 книгах, содержавших не столько комментарий к эдикту, сколько свободное изложение норм преторского права с общими учениями о его институтах.
 Трактат о гражданском праве () — в 16 книгах, представляющих самостоятельный очерк права, изложенный по системе Сабина с помощью сочинений и других юристов, особенно Помпония.

Кроме того, сохранилась значительная часть его «Сентенций» (), в которых излагались действующие юридические нормы в коротких положениях без обоснования и разъяснения контроверз. Сочинение пользовалось высоким авторитетом, получило для судов силу закона еще при Константине; в Феодосиевом кодексе оно названо «в высшей степени полным света, совершенейшим по изложению и справедливейшим по юридическим рассуждениям». Отрывки из него также находятся в «Lex romana wisigothorum» (составляя около 1/6 части этого сочинения), в «Fragmenta Vaticana», «Collatio», в Юстиниановых Дигестах и других кодексах.

В 426 году по указанию императора Валентиниана III в Западной Римской империи работам Павла была придана обязательная юридическая сила. Они стали иметь силу закона. Извлечения из работ Павла составили примерно 1/6 часть Дигест.

Переводы 
 Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домиция Ульпиана / Пер. с лат. Е. М. Штаерман; Отв. ред. и сост. Л. Л. Кофанов. — : Зерцало, 1998. — 285 с. — ISBN 5-88746-030-X.

Примечания

Литература 
 Знаменитые Греки и Римляне / Сост. М. Б. Рабиновичем и М. Н. Ботвинником. — : ИЧП Кузнецова «Издательство „Эпоха“», 1993. — 448 с. — ISBN 5875940344.
 Макеев В. В., Головко А. Г. Частное право Древнего Рима: Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Ростов-на-Дону: Мар-Т, 2002. — 256 с. — ISBN 524100131X.

См. также 
 Гай
 Папиниан
 Ульпиан
 Модестин

Ссылки 
 Book I, The Opinions of Julius Paulus, Addressed to His Son 
 Book II, The Opinions of Julius Paulus, Addressed to His Son
 Book III, The Opinions of Julius Paulus, Addressed to His Son

Персоналии по алфавиту
Учёные III века
Юристы III века
Юристы Древнего Рима
Римское право